Desa Sarwodadi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sarwodadi (administrativ by i Indonesien, lat -7,24, long 109,77), Jawa Tengah, 
 Desa Sarwodadi (administrativ by i Indonesien, lat -6,86, long 109,53), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar